Череда — гурт худоби.
 Череда (рід) — рід рослин родини Айстрові.
 Череда — Очерет звичайний у закарпатському говорі української мови.